Crespin (Aveyron)
 Crespin (Nord)
 Crespin (Tarn)